Удрис, Ūdris - латышская фамилия

Носители фамилии 

 Эрнст Мартынович Удрис (1894-1938), революционер, сотрудник ВЧК, юрист, член Верховного суда РСФСР, репрессирован
 Рудольф Юрьевич Удрис (1899-1949), советский химик-технолог, репрессирован

См. также